Первая авеню:

 Первая авеню — оживлённая улица между севером и югом на восточной стороне Нью-Йорка, район Манхэттена.
 Первая авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line.